Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ проходил с 18 июня по 13 июля 2004 в Триполи (Ливия). В турнире принимало участие 128 участников (4 из них были дисквалифицированы в связи с неявкой). Победителем турнира стал Рустам Касымджанов, встретившийся в финале с Майклом Адамсом и одолевший его со счетом 4½ – 3½.

Регламент 

 Турнир проводился по олимпийской системе, в первых 5 раундах проводилось по две партии, в полуфиналах — по 4 партии, в финале — 6 партий.
 Контроль времени в обычных партиях: 90 минут на 40 ходов, затем 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
 В случае равных результатов игралась партия в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут + 10 секунд после каждого хода.
 Если быстрые шахматы не выявили победителя, игроки играли две блиц-партии с контролем времени 5 минут + 10 секунд после каждого хода.
 Наконец, в случае равенства после блица, назначался армагеддон (6 минут белыми, 5 минут чёрными).

Участники 

Условия проведения турнира, в частности место проведения, излишне короткий контроль времени и использование олимпийской системы, подверглись критике со стороны шахматного сообщества, в результате чего ряд сильнейших шахматистов, в частности Ананд и Свидлер, отказались от участия в турнире. Также не принимали участия в чемпионате Каспаров, Крамник и Леко. В результате из 10 сильнейших шахматистов мира в турнире участвовали лишь двое.

Список участников (рейтинг указан на апрель 2004):

Раунды 1—4

Раунды 5—6

Финал 

В финале в соответствии с регламентом было сыграно 6 партий, закончившихся со счетом 3:3. В следующей партии в быстрые шахматы Касымджанов выиграл чёрными, разыграв Сицилианскую защиту, после чего свёл вторую партию в быстрые шахматы к ничьей, став таким образом победителем турнира.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Матч за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ 2004
|-
! !! Страна !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! + !! - !! = !! Очки
|-
| align=left | Майкл Адамс ||  || 2731
| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0  ||style="background:black; color:white"| ½ || 2 || 3 || 3 || 3½
|-
| align=left | Рустам Касымджанов ||  || 2652
|style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ || 3 || 2 || 3 || 4½
|}

Ссылки 
 Чемпионат мира по шахматам на странице ФИДЕ 
 Партии турнира на chessgames.com 

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
2004
2004 год в шахматах